Il singolare dell'Open 13 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist era il detentore del titolo e ha battuto in finale Evgenij Kafel'nikov 6-4, 6-1.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (finale)
  Richard Krajicek (semifinali)
  Sergi Bruguera (secondo turno)
  Gustavo Kuerten (secondo turno)

 Cédric Pioline (primo turno) 
 Thomas Enqvist (campione) 
 Albert Portas (secondo turno) 
 Julián Alonso (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open 13 1998
ATP Tour 1998